Gnaphalium alpinum  puede referirse a la:
descrita por Salisb. en 1796 es la Anaphalis margaritacea subsp. margaritacea
descrita por Turcz. y la de Turcz. ex DC. de 1838 es la Antennaria dioica'' de Gaertn.

Referencias